David Murray (coureur), Schots Formule 1-coureur
 David Murray (jazzmusicus), Amerikaans jazzsaxofonist
 David Murray (waterpoloër), Brits waterpoloër
 David Murray (skiër), Canadees skiër
 David Murray (zakenman) (1956), Schots zakenman, voormalig eigenaar van Rangers FC

Zie ook 
 The 8-Bit Guy, pseudoniem van de Amerikaanse youtuber David Murray